Wielka schizma wschodnia
 Wielka schizma zachodnia